Schote steht für:
 Schote (Frucht), in botanischer Fachsprache die Frucht der Kreuzblütengewächse
 standardsprachlich die Früchte von Hülsenfrüchtlern, siehe Hülsenfrucht
 standardsprachlich die Früchte von Paprika (Paprikaschote, Chilischote), siehe Beere
 umgangssprachlich eine oftmals erfundene, humorvolle Erzählung
 Schote (Rapper), deutscher Rapper

Schoten steht für:
 Schoten, Ort in Belgien

Siehe auch:
 Schotte